Карийски език е изчезнал език от лувийската подгрупа на анадолския клон на индоевропейското езиково семейство. Карийският език се говори в Кария, регион на Западен Анадол (Анатолия) между древните райони Ликия и Лидия, от карийците, име, което вероятно е споменато за първи път в хетските източници. Кариайски език е тясно свързан с Ликийски и с Милийски (Ликийски Б).

Азбука 
Карийските азбуки са група от регионални писмености, използвани за писане на карийския език в Западен Анадол. Те се състоят от около 30 букви, в няколко варианта в Кария и хомогенен вариант, засвидетелстван от делтата на Нил, където карийски наемници се бият за египетските фараони.

Бележки 

Езици в Азия
Кария